Juan Carreño může být:

 Juan Carreño Lara /Sandoval (1907/09–1940) – mexický fotbalista
 Juan Carreño López (* 1968) – chilský fotbalista
 Juan Carreño de Miranda (1614–1685) – španělský malíř